Ерещенко () — украинская фамилия. Известные носители:

 Ерещенко, Владимир Александрович (род. 1962) — советский боксёр.
 Ерещенко, Николай Ефимович (1924—2009) — Герой Советского Союза.